

Cinéma 
 Les Moissons de la colère (Country), film américain de Richard Pearce (1984)
 Country, film irlandais de Kevin Liddy (2000)

Magazine 
 Town & Country est un magazine mensuel américain.

Voir aussi 
 Musique country, musique américaine ;
Country noir, sous-genre du roman noir (lui-même sous-genre du roman policier.

Homonymie de titre